Gavron ist der Familienname folgender Personen:

 Assaf Gavron (* 1968), israelischer Autor
 Rafi Gavron (* 1989), britischer Schauspieler
 Robert Gavron, Baron Gavron (1930–2015), britischer Millionär und Philanthrop
 Sarah Gavron (* 1970), britische Regisseurin